Ниже перечислены футболисты, которым было присвоено спортивное звание «мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

Разрядные требования

Список

2009 
Звание присвоено 23 футболистам молодёжной сборной Беларуси за участие в финальной части чемпионата Европы 2009 в Швеции.
 Чесновский, Павел Геннадьевич («Витебск»)
 Осипович, Николай Николаевич (МТЗ-РИПО, Минск)
 Мартынович, Александр Владимирович («Динамо», Минск)
 Шитов, Игорь Сергеевич (БАТЭ, Борисов)
 Бордачёв, Максим Александрович (БАТЭ, Борисов) (номер удостоверения — 1689)
 Баланович, Сергей Михайлович («Шахтёр», Солигорск)
 Кривец, Сергей Вячеславович (БАТЭ, Борисов) (номер удостоверения — 1690)
 Володько, Александр Павлович (БАТЭ, Борисов)
 Ковель, Леонид Леонидович («Сатурн», Раменское, Россия) (номер удостоверения — 1691)
 Комаровский, Дмитрий Александрович («Нафтан», Новополоцк)
 Афанасьев, Михаил Васильевич («Амкар», Пермь, Россия)
 Гомелько, Артём Викторович («Локомотив», Москва, Россия)
 Сачивко, Александр Владимирович («Минск»)
 Путило, Антон Константинович («Динамо», Минск)
 Кисляк, Сергей Викторович («Динамо», Минск)
 Веретило, Олег Владимирович («Динамо», Минск) (номер удостоверения — 1730)
 Гигевич, Сергей Михайлович («Динамо», Минск)
 Верховцов, Дмитрий Николаевич («Нафтан», Новополоцк)
 Янушкевич, Алексей Святославович («Шахтёр», Солигорск)
 Юрченко, Владимир Васильевич («Сатурн», Раменское, Россия)
 Сиваков, Михаил Сергеевич («Кальяри», Италия)
 Ковалевский, Антон Анатольевич («Нафтан», Новополоцк)
 Чухлей, Андрей Владимирович («Динамо», Минск)

2011 
Звание присвоено 20 футболистам молодёжной сборной Беларуси за участие в финальной части чемпионата Европы 2011 в Дании (остальные — Веретило, Гомелько и Сиваков — получили звание двумя годами ранее).
 Гутор, Александр Петрович (БАТЭ, Борисов)
 Драгун, Станислав Эдуардович («Динамо», Минск)
 Матвейчик, Сергей Сергеевич («Гомель»)
 Политевич, Сергей Эдуардович («Динамо», Минск) (номер удостоверения — 1962)
 Бага, Дмитрий Анатольевич (БАТЭ, Борисов)
 Остроух, Юрий Мечиславович («Ведрич-97», Речица) (номер удостоверения — 1960)
 Букаткин, Никита Александрович («Нафтан», Новополоцк)
 Скавыш, Максим Петрович (БАТЭ, Борисов)
 Перепечко, Александр Юрьевич («Динамо», Минск)
 Воронков, Андрей Николаевич («Кривбасс», Кривой Рог, Украина)
 Нехайчик, Павел Александрович (БАТЭ, Борисов)
 Рыжко, Юрий Александрович («Торпедо», Жодино)
 Рекиш, Дмитрий Васильевич («Полония», Варшава, Польша)
 Гордейчук, Михаил Николаевич (БАТЭ, Борисов)
 Гайдучик, Виталий Викторович («Динамо», Брест)
 Поляков, Денис Александрович («Шахтёр», Солигорск)
 Савостьянов, Евгений Евгеньевич («Неман», Гродно) (номер удостоверения — 1961)
 Филипенко, Егор Всеволодович (БАТЭ, Борисов)
 Гущенко, Дмитрий Викторович («Витебск»)
 Хващинский, Владимир Александрович («Динамо», Брест)

Примечания

Ссылки 
 Единая спортивная классификация Республики Беларусь 2013—2016 гг.

Списки футболистов